Messier 36, otvoreni skup u zviježđu Kočijaš
M36 Jackson, Američki uništavač tenkova